

Personnalités 
 Alexandru Ier Aldea, prince roumain (1397-1436)
 María de la Purificación de la Aldea y Ruiz de Castañeda (1889-1976), infirmière et sage-femme républicaine espagnole

Noms de lieux 
 L'Aldea, commune de la province de Tarragone, en Catalogne, en Espagne, de la comarque de Baix Ebre
 Aldea del Fresno, commune de la Communauté de Madrid, en Espagne
 Île Aldea, île du Chili